Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2000/01 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2000/01 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Le Cavalier Differdange und Les pions Perlé mit je 12 Spielern auskamen, setzte Gambit Bonnevoie 20 Spieler ein. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 19 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 8 Punkten aus 10 Partien war Jerry Hartung (Le Cavalier Differdange). Je 6,5 Punkte erzielten Anthony Wirig, Tom Weber (beide Gambit Bonnevoie), Alain Schartz (Cercle d'échecs Dudelange), Paul Goerens (Le Cavalier Differdange), Yuri Boidman, Serge Brittner (beide De Sprénger Echternach) und Antonio Pimenta (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen), wobei Wirig und Boidman je sieben Partien spielten, Weber acht, Schartz, Goerens und Brittner je neun und Pimenta zehn.

Mit Thomas Pähtz, Pedro Magalhaes, Hervé Hansen, Anthony Denisart, Andreas Roll, Pierre Christen (alle Gambit Bonnevoie), Helge Poulsen (Cercle d'échecs Dudelange), Laurent Batagelj (Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) und Eric Adami (Le Cavalier Belvaux) erreichten neun Spieler 100 %, wobei Pähtz und Batagelj je zwei Partien spielten, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

De Sprénger Echternach

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Le Cavalier Belvaux

Les pions Perlé

Bissen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Der erste Wettkampf zwischen Differdange und Dudelange endete 6:2 für Differdange, wurde aber 5,5:2,5 für Differdange gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Der Wettkampf zwischen Bissen und Differdange endete 7,5:0,5 für Differdange, wurde aber 8:0 für Differdange gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Der zweite Wettkampf zwischen Belvaux und Dommeldange-Beggen endete 6:2 für Dommeldange-Beggen, wurde aber 8:0 für Dommeldange-Beggen gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 2000
Schach 2001
Wikipedia:Liste